Helen Lindroth (1874-1956), actrice américaine du muet d'origine suédoise ;
 Johan Ivar Lindroth (1872–1943), un mycologue finlandais ;
 John Lindroth (1906-1974), athlète finlandais spécialiste du saut à la perche ;
 Niki Lindroth von Bahr (1984-), réalisatrice suédoise.
Homonymie de patronyme suédois